Alberto Vázquez
 Alberto Vázquez-Figueroa
 Alberto Vázquez (actor español)
 Alberto Vázquez Rico
 Alberto Vásquez del Mercado
 Alberto Vázquez (militar)